sad (ogród)
 SAD (seasonal affective disorder) – depresja sezonowa
 dokument SAD (Single Administrative Document) – Jednolity Dokument Administracyjny, formularz  zgłoszenia celnego towarów
 fobia społeczna
 zaburzenia schizoafektywne